George Barger – biochimico britannico
 Maud Barger-Wallach – tennista statunitense
 Sonny Barger – fondatore del moto club Hell's Angels